Шева — історичний регіон в центральній Ефіопії, навколо столиці країни, м. Аддис-Абеба. Часто пишеться як Шоа.
  — міфічне перевтілення причини в народу комі.
 Шева — річка в Росії, Рязанська область.